Lucien est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Lucien est un prénom masculin, Lucienne étant sa forme féminine. C'est aussi un nom de baptême donné d'après plusieurs saints Lucianus, apôtres et martyrs des  et , notamment Lucien de Beauvais.

Lucien est la forme française de l'anthroponyme latin Lucianus, dérivé de Lucius, dont l'étymon est le latin lux, lucis, qui signifie « lumière ». Lucius est à son tour l'origine du prénom Luce, masculin, qui se confond avec Luce, féminin, issu du Lucia. Lucius, saint Luce était pape au , tandis que Lucia, sainte Luce, vierge et martyre à Syracuse. Lucie est une forme refaite de Luce d'après le latin.

Lucien est aussi un patronyme.

Patronyme 

 Auguste-Eugène Lucien (1887-1965), général français.
 Georges Eddy Lucien, géographe et historien haïtien du .
 Théo Lucien (2001-), taekwondoïste français.

Saints chrétiens 
Voir

Autres personnalités portant ce prénom 
Parmi les Lucien célèbres, on peut citer :
 Lucien de Samosate (), auteur grec ;
 Lucien Bonaparte (°1775 - †1840), frère de Napoléon Bonaparte ;
 Lucien Herr (°1864 – †1926), bibliothécaire de l'École normale supérieure de la rue d'Ulm, militant socialiste et cofondateur du journal L'Humanité ;
 Lucien Mazan, cycliste français ;
 Lucien Ginsburg (°1928 - †1991), connu sous le pseudonyme de Serge Gainsbourg ;
 Lucien Sampaix (°1899 - †1941), militant communiste, secrétaire général du journal L'Humanité et héros de la résistance contre les nazis ;
 Lucien Febvre (°1878 - †1956), historien français, cofondateur de l'École des Annales ;
 Lucien, producteur et rappeur français ;
 Lucien Rebatet (°1903 - †1972) auteur et romancier français dont l'œuvre la plus connue est Les Décombres.
 Lucien Jean-Baptiste (1964), acteur et réalisateur français

Personnages de fiction 
 Lucien Leuwen, héros éponyme du roman de Stendhal.
 Lucien de Rubempré, héros du roman Illusions perdues de Balzac.
 Lucien, personnage du roman d'Octave Mirbeau Dans le ciel.
 Lucien Lacombe, personnage du film de Louis Malle, Lacombe Lucien, sorti en 1974.
 Lucien, série de bande dessinée créée par Frank Margerin.
 Lucien, dans la chanson de Renaud La Bande à Lucien.
 Lucien Fairfax, antagoniste dans le jeu Fable II, sorti en 2008 sur Xbox 360

Chansons 
 Voir les chansons francophones dont le titre contient le prénom Lucien.

Toponymie 

 Lucień, un village polonais de la voïvodie de Mazovie ;
 Lucien, une census-designated place américaine située en Oklahoma.

Notes et références

Voir aussi 
 Luc (prénom)

Prénom masculin
Prénom français